Penrith ist der Name folgender Orte:

 Penrith (Cumbria) in England
 Penrith City, Verwaltungsgebiet in Sydney

Penrith ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Penrith (* 1965), US-amerikanischer Ringer